Loppet hölls den 30 januari 1924 och var det första längdskidloppet någonsin vid de olympiska spelen. Den första startande, André Blusset, gav sig iväg klockan 08.37 på morgonen. Tävlingen avgjordes i svåra förhållanden med isiga spår. Det blev total norsk dominans. Noterbart är att förste Vasaloppssegraren Ernst Alm deltog.

SO = Startordning. Längdåkarna startade med en minuts intervall.

Tolv skidåkare bröt loppet. Tio anmälda skidåkare valde att inte åka, däribland alla fyra deltagarna ifrån Storbritannien och USA.

Källor
Official Olympic Report
  

Längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 1924